Патни има више значења:
 Патни (Лондон)
 Патни (Џорџија)
 Патни (Вермонт)